Пипероцветни (Piperales) е разред покритосеменни растения. Включва семейството Piperaceae, но през годините други таксони са били включвани или изключвани по различни съображения. Добре познати растения в този разред са черният пипер, кавата и дивият джинджифил.

Класификация

Система на Групата по филогения на покритосеменните 
В системата APG IV от 2016 г. този ред е поставен в клада магнолииди и е описан, както следва:

 разред Пипероцветни (Piperales)
 семейство Aristolochiaceae (включително Asaraceae, Hydnoraceae и Lactoridaceae)
 семейство Piperaceae
 семейство Saururaceae

Това е разширение от системата APG от 1998 г., която използва същото разположение (в магнолиидите), но следното описание:

 разред Пипероцветни
 семейство Aristolochiaceae
 семейство Lactoridaceae
 семейство Piperaceae
 семейство Saururaceae

По-ранни системи 
Системата на Кронкист от 1981 г. поставя разреда в подклас Магнолииди на клас Magnoliopsida [=двусемеделни] и използва следното описание:

 разред Пипероцветни
 семейство Chloranthaceae
 семейство Piperaceae
 семейство Saururaceae

Системата на Енглер, в своята актуализация от 1964 г., поставя разреда в подклас Archichlamydeae в клас Двусемеделни и използва следното описание:

 разред Пипероцветни
 семейство Chloranthaceae
 семейство Lactoridaceae
 семейство Piperaceae
 семейство Saururaceae

Последната версия на системата Ветщайн, публикувана през 1935 г., включва разреда към Monochlamydeae в подклас Choripetalae на клас Двусемеделни. Той използва описанието:

 разред Пипероцветни
 семейство Piperaceae

Източници 

Пипероцветни